Hrvatska:
 Dubravica, općina u Zagrebačkoj županiji
 Dubravica (Metković), gradsko naselje Metkovića
 Dubravica (Dubrovnik), gradsko naselje Dubrovnika
 Dubravica Desinićka, naselje u općini Desinić

BiH:
 Dubravica (Čapljina, BiH), naselje u općini Čapljina
 Dubravica (Neum, BiH), naselje u općini Neum
 Dubravica (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez
 Dubravica (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići

Vidi i:
 Dubrava (razdvojba)
 Dubrave (razdvojba)
 Dubravice (razdvojba)